le PRAS ou Plan Régional d'Affectation du Sol est un plan de Bruxelles mis en œuvre par le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'aménagement du territoire. 
Pras est le nom de scène de Samuel Prakazrel Michel, rappeur américain d'origine haïtienne.
Bernard Pras est un artiste plasticien français (né le ).
 Christophe Pras (1984-2020), est un joueur et entraîneur français de rugby à XV. 
 Éric Pras
Jacques Pras est un ancien coureur cycliste français (1924-1992).

Homonymie de patronyme